Поселковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ершичского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Посёлки. 

Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Кузьмичское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 113,25 км²
 Расположение: восточная часть Ершичского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Воргинским сельским поселением
 на востоке — с Ершичским сельским поселением
 на юге — с Беседковским сельским поселением
 на юго-западе — с Белоруссией
 на западе и северо-западе — с Шумячским районом
 По территории поселения проходит автомобильная дорога Ершичи —Шумячи.
Крупные реки: Ипуть.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 14 населённых пунктов.
 Посёлки, деревня
 Беловщина, деревня
 Высокий Борок, деревня
 Доброносичи, деревня
 Дубровка, деревня
 Жигаловка, деревня
 Посёлок Кирпичного Завода, посёлок
 Краснозаборье, деревня
 Пожарь, деревня
 Помозовка, деревня
 Пустая Буда, деревня
 Ровки, деревня
 Сморкачи, деревня
 Шадога, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятие «Посёлки».

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ершичского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году